

História 
 Martina (imperatriz) () — esposa do imperador Heráclio
 Martina (filha de Heráclio) () — filha do imperador Heráclio

Pessoas
 Martina Stoessel, cantora e atriz argentina.

Outros 
 Associazione Sportiva Martina Franca 1947 ou A.C. Martina
 981 Martina

Desambiguações de antropônimos
Desambiguações de história